Saretzki ist der Name von

 Edgar Sarton-Saretzki (1922–2017), deutsch-kanadischer Journalist, Diplomat und Autor
 Franz Saretzki (* 1926), deutscher Spion in der DDR
 Hans-Dieter Saretzki (1942–2014), deutscher Sänger und Gesangspädagoge
 Karl-Heinz Saretzki (1942–2019), deutscher Posaunenchorleiter und Redakteur
 Nathan Saretzki (1887–1944), Tenor, Religionslehrer, Oberkantor und Rabbinatsverweser
 Thomas Saretzki (* 1955), deutscher Politologe und Professor für Umweltpolitik an der Leuphana Universität Lüneburg

Siehe auch:

 Sarezki